Die VZ Depotbank AG ist eine Schweizer Bank mit Sitz in Zug. Sie ist eine Tochtergesellschaft des unabhängigen Finanzdienstleisters VZ Holding.

Die VZ Depotbank Deutschland AG hat ihren Sitz in München. Sie ist ebenfalls eine Tochtergesellschaft der VZ Holding.

Die Unternehmensgruppe, die unter der Marke VZ VermögensZentrum am Markt bekannt ist, beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter und verwaltet Kundenvermögen von rund 31,45 Milliarden Franken.

Geschäftsmodell 
Die VZ Depotbank AG bietet in der Schweiz diverse Dienstleistungen für Privatkunden an wie Zahlungsverkehr, Depotberatung, Depotbank und Wertschriftenhandel und sie ist Depotbank für institutionelle Investoren.

In Deutschland tritt die VZ Depotbank Deutschland AG vornehmlich als Depotstelle für private Anleger auf.

Die VZ Depotbank AG und die VZ Depotbank Deutschland AG bieten beide keine eigenen Finanzprodukte an und vermitteln keine Finanzprodukte Dritter.

Die beiden Einheiten betreiben in der Schweiz seit 2010 und in Deutschland seit 2013 einen Robo-Advisor im Internet. Die regelbasierten Online-Angebote betreffen die freie Geldanlage sowie in der Schweiz die gebundene Vorsorge in der Säule 3a.

Weblinks 
Website der VZ Depotbank AG (Schweiz)
Kundenportal der VZ Depotbank AG (Schweiz)
Website der VZ Depotbank Deutschland AG

Einzelnachweise 

Unternehmen (Zug)
Unternehmen (München)
Kreditinstitut (Schweiz)
Gegründet 2007